FBG steht für:
 Faser-Bragg-Gitter in Lichtwellenleitern
 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft, Betreiber des NATO-Pipelines in Deutschland
 Fernsteuerbediengerät, siehe Telelok
 Feuerbestattungsgesetz, eigentlich Gesetz über die Feuerbestattung vom 15. Mai 1934 (), siehe auch Bestattungsgesetz
 Filderbahn-Gesellschaft
 Fischereihafen-Betriebsgesellschaft
 Flachbaugruppe
 Fleischerei-Berufsgenossenschaft
 Forstbetriebsgemeinschaft
 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)
 Freie Bürgergruppe, siehe Wählergruppe
 Simmons Army Airfield (IATA-Code), Militärflugplatz in Fort Bragg (North Carolina), North Carolina

Siehe auch:
 FBG OA
 Frankfurter Bankgesellschaft

Abkürzung